Скибівщина — Полтавська область, Великобагачанський район, Кротівщинська сільська рада
 Скибівщина — Чернігівська область, Срібнянський район, Харитонівська сільська рада